Spoy ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Spoy (Aube) im Département Aube
 Spoy (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or